То́мский — фамилия. Известные носители:

 Томский, Александр Романович (1905—1970) — советский артист и балетмейстер.
 Томский, Алексей Арсентьевич (1924—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Томский, Константин Владимирович (род. 1975) — российский легкоатлет.
 Томский, Михаил Павлович (1880—1936) — советский партийный деятель.
 Томский, Николай Васильевич (1900—1984) — советский скульптор.
 Н. Томский — псевдоним русского писателя К. Станюковича.
 Томский, Сергей Сергеевич (1886—1941) — русский советский писатель, драматург.

Топоним 
 Томский-Юряге — река в северной части Якутии, впадает в Янский залив Северного Ледовитого океана.
 Томский — посёлок, Таборинский район, Свердловская область, Россия.
 Томский — до 10.08.1937 название посёлка Чапаевский (упразднён 08.02.1967), Арзгирский район, Ставропольский край, Россия.